Log je lahko:
 log - močvirnat travnik.
 okrajšava za matematično funkcijo logaritem.

Log je lahko tudi ime več naselij

v Sloveniji 
 Log, naselje v občini Kranjska Gora
 Log, naselje v občini Lukovica
 Log, naselje v občini Rogatec
 Log, naselje v občini Ruše
 Log, naselje v občini Sevnica
 Log, naselje v občini Mokronog - Trebelno
 Log, zaselek pri Budanjah v občini Ajdovščina
Log, mestni predel v Hrastniku
 Log Čezsoški, naselje v občini Bovec
 Log nad Škofjo Loko, naselje v občini Škofja Loka
 Log pod Mangartom, naselje v občini Bovec
 Log pri Brezovici, naselje v občini Log - Dragomer
 Log pri Mlinšah, naselje v občini Zagorje ob Savi
 Log pri Polhovem Gradcu, naselje v občini Dobrova - Polhov Gradec
 Log pri Vrhovem, naselje v občini Radeče
 Log pri Žužemberku, naselje v občini Trebnje
 Log v Bohinju, naselje v občini Bohinj
Idrijski Log, občina Idrija
Mrzli Log, občina Idrija
Na Logu, občina Škofja Loka
Podlog (raločitev)
Spodnji Log, občina Kočevje in Litija (2 naselji)
Stari Log, občina Kočevje in Slovenska Bistrica (2 naselji)
Zadlog, naselje v Občini Idrija
Zali Log, naselje v Občini Železniki
Zalog, Zalog (razločitev)

v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem 
Log, pri Beljaku, nem. Auen, mesto Beljak
 Log, pri Škofičah, nem. Auen, občina Škofiče
ter
 Loga vas, ob Vrbskem jezeru, nem. Augsdorf, tržna občina Vrba

v Italiji 
 Log, naselje v Italiji v Tržaški pokrajini

Ledinsko ime 

 Mestni log, mestni predel v Ljubljani (in Kočevju)
 Mestni log, Kočevje (del Kočevja)

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška